Twin Peaks lahko pomeni:
 
 Twin Peaks - ameriška televizijska serija
 Twin Peaks: Ogenj hodi z menoj - ameriški film; predzgodba k televizijski seriji Twin Peaks